Хмелевка — река на Среднем Урале, левый приток Нейвы. Протекает по землям городского округа Верхний Тагил и Кировградского городского округа Свердловской области России.

География 
Хмелёвка протекает на восточном склоне Среднего Урала, по лесистой местности, местами заболоченной. Длина реки составляет около 9 км.

Река начинается в городском округе Верхний Тагил, приблизительно в 0,6—0,7 км к северу от жилой застройки посёлка Белоречка. Сначала Хмелёвка течёт по сосново-берёзовому лесу на северо-восток, огибая северные предгорья горы Мейдачной. Сближаясь с железнодорожной веткой Верхнетагильская — Нейва, река течёт по болотистой местности, пересекает межмуниципальную границу городского округа Верхний Тагил и Кировградского городского округа и постепенно меняет направление течения на юго-восточное. Далее Хмелёвка протекает через Алексеевское болото и впадает в один из разрезов (северо-западный) Рудянского пруда. Между Алексеевским болотом и истоком реки есть несколько лесных бродов через реку, один из них лежит на просёлочной дороге между посёлками Белоречка и Нейво-Рудянка.

На северо-восточном берегу пруда образована земляная дамба, перегораживающая реку Нейву. После данной дамбы Хмелёвка, как и Нейва, вновь вытекает из пруда и течёт в северо-восточном направлении через посёлок Нейво-Рудянка. Река протекает по промышленной площадке бывшего Уральского лесохимического завода и вновь появляется в районе улицы Фрунзе, на которой через Хмелёвку построен автомобильный мост. Русло реки становится чуть шире и напоминает небольшой пруд, после которого через Хмелёвку проходит пешеходный мост между улицами Бочарникова и Береговой. В районе стыка улиц Партизан, Заречной и Нейвинской река впадает в Нейву по левому её берегу.

Охрана природы 
Часть русла Хмелёвки находится на охраняемой территории памятника природы регионального значения «Болото Алексеевское».

Примечания 

Реки городского округа Верхний Тагил
Реки Кировградского городского округа
Притоки Нейвы